Bohordo puede referirse a:
 La varilla o caña llamada Bohordo.
 El nombre común de la planta Typha angustifolia.
 El nombre común de la planta '''Typha latifolia.